Кампо-Санто ( «святое поле») — итальянский термин, называющий кладбище.

 Кладбище Кампо-Санто (с 1278) в Пизе, Италия; самое знаменитое среди итальянских, часть Пьяцца деи Мираколи.
 Кампосанто — итальянская коммуна в регионе Эмилия-Романья.
 Сражение у Кампо-Санто (8 февраля 1743) — в ходе войны за австрийское наследство.

Примечания